Флаг сельского поселения Колюба́кинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Колюбакинское Рузского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 24 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4088.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Колюбакинское по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, вдоль нижнего края которого красная полоса шириной 1/3 от ширины полотнища; на основной, голубой части полотнища со смещением к вертикальной оси размещены изображения двух жёлтых труб, на красной полосе — два белых орнаментальных элемента, образованных рыболовными крючками».

Обоснование символики 

Название административного центра поселения посёлка Колюбакино связано с фамилией рузских помещиков Колюбакиных. Фигуры из герба рода Колюбакиных (золотые трубы на лазурном поле) взяты за основу герба и флага сельского поселения. Символика трубы многозначна:

— символ великих событий, новостей;

— символ победы, славы.

— символ единения, общего сбора, тревоги.

Основным предприятием Колюбакинкого поселения является Колюбакинский игольный завод — уникальное предприятие, работающее свыше 100 лет. Оно специализируется на массовом производстве рыболовных крючков, мормышек, различных игольных изделий, выпуск которых исчисляется сотнями миллионов штук. Широкий ассортимент крючков, выпускаемых заводом, предназначен для ловли всех видов и размеров рыб и поставляется во все регионы России и СНГ.

Изображённые на флаге поселения рыболовные крючки в символической форме представляют этот завод. Красное поле, на котором расположены крючки, как символ труда, указывает на производство орудий лова (крючков). Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Флаги с изображением труб